USS Fox war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 USS Fox (DD-234), ein Zerstörer der Clemson-Klasse
 USS Fox (CG-33), ein Lenkwaffenkreuzer der Belknap-Klasse

Fox